Война и мир може да се отнася за:
 Война и мир, роман на Лев Толстой
 Филми
 Война и мир (филм, 1915)
 Война и мир (филм, 1956)
 Война и мир (филм, 1967)
 Война и мир (филм, 1972)
 Война и мир (филм, 2007)
 Война и мир (филм, 2015)
 Война и мир (опера), опера на Сергей Прокофиев